Paolo Toschi (Parma, 1788 – ivi, 1854), incisore, pittore e architetto italiano;
Paolo Toschi (Lugo, 1893 – Roma, 1974), folklorista, filologo e storico della letteratura italiana.